Welborn ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Welborn (1928–1997), US-amerikanischer NASCAR-Rennfahrer

Welborn ist der Ortsname von 
 Welborn (Hohenberg-Krusemark), Wüstung im Ortsteil Schwarzholz der Gemeinde Hohenberg-Krusemark in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
Wellborn